Олимпик () — полуостров в Северной Америке, занимающий запад и северо-запад штата Вашингтон, находится к северо-западу от столицы штата Олимпия и к западу от Сиэтла.

С континентом полуостров соединён с юга. На востоке берега Олимпика омывают воды залива Пьюджет-Саунд, с запада — Тихого океана. К северу расположен пролив Хуан-де-Фука, разделяющий полуостров с островом Ванкувер. Береговая линия Олимпика сильно изрезана.

В центральной части полуострова расположен национальный парк Олимпик, где произрастают дождевые леса умеренного климата.

Полуостров гористый, особенно в центральной части. Высочайшая точка полуострова — гора Олимпус (), высота над уровнем моря которой достигает 2427 м. На полуострове также множество небольших озёр и горных речек.

На полуострове находится также и самая западная точка «континентальных штатов» США — мыс Алава.

Самый крупный населённый пункт на полуострове — город Порт-Анджелес (18,3 тыс., 2000).

Примечания

Ссылки 
 Национальный парк Олимпик 

Полуострова штата Вашингтон
География округа Клаллам
География округа Джефферсон (Вашингтон)
География округа Грейс-Харбор
География округа Мейсон (Вашингтон)